IBC Vehicles (GMM Manufacturing Luton) — производитель автомобилей, имеющий производство в Лутоне. Работает как дочернее предприятие Vauxhall Motors. В настоящее время производит фургоны Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Citroën Dispatch и Peugeot Expert.

История 
Компания создана в 1986 году после реорганизации. Заводы Bedford Vehicles, производившие легкие фургоны, были реорганизованы в совместное предприятие Isuzu. Новая компания получила название IBC Vehicles (Isuzu Bedford Company). Занималась производством Bedford Midi и Bedford Rascal.

Компания произвела множество других моделей Isuzu под названием Bedford, таких как грузовики Bedford Brava и Bedford NKR, а также импортировала некоторые модели Isuzu. В 1998 году General Motors вывела Isuzu из партнерства и переименовала компанию в GMM Manufacturing Luton.

General Motors продала Opel и Vauxhall компании Stellantis, и завод GMM Luton Manufacturing был также продан Stellantis.

В настоящее время занимается производством различных фургонов марок Opel, Vauxhall, Citroen, Renault и Peugeot, импортирует некоторые модели Fiat. General Motors больше не имеет завода по производству грузовых автомобилей в Европе и, вероятно, не планирует его открывать, сосредоточившись в основном на американском производстве.

Модели 
 Bedford Midi
 Bedford Astramax
 Bedford Rascal
 Bedford Brava
 Bedford NKR
 Vauxhall Arena
 Vauxhall Vivaro
 Opel Arena
 Opel Vivaro
 Citroen Dispatch
 Peuegot Expert

Ссылки 
 Luton Plant. Facts and Figures 
 «Production of Next Generation Vivaro set for Luton»
 IBC VEHICLES LIMITED COMPANY SITES
 GMM Manufacturing Luton Plant Information
 GMM Luton examines the case for more robots to boost van output

Автомобилестроительные компании Великобритании
Bedford Vehicles
Stellantis
Chrysler